Die Fußball-Amateurliga Saarland 1971/72 war die 21. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der VfB Theley, der die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Der SC Großrosseln musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1972/73 kamen der FC Freisen und der VfB Dillingen als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1971/72 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1971/72
1971